Долголесье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Долголесье — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Долголесье — деревня в Березинском районе Минской области.